Fredsgatan kan syfta på

 Fredsgatan, Stockholm
 Fredsgatan, Göteborg
 Fredsgatan, Örebro

Se även
 Fredsgatan 12 – en restaurangen i Stockholm